

Toponyme 

en Bosnie-Herzégovine
 Hum, la province historique de Zachlumie, faisant partie de l'actuelle Bosnie-Herzégovine ;
 Hum, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Hum, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
 Hum (Mostar), une colline au-dessus de Mostar
 Hum, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

en Croatie
 Hum, une localité située dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie ;
 Hum, une localité située dans la municipalité de Voćin, comitat de Virovitica-Podravina ;
 Hum na Sutli, un village et une municipalité située dans le comitat de Krapina-Zagorje ;

en Serbie
 Hum, une montagne de Serbie et du Monténégro située dans la chaîne du Zlatar et dans les Alpes dinariques ;
 Hum, un village de Serbie situé dans la municipalité de Crveni krst (Niš), district de Nišava.

Sigle 
HUM est un sigle qui peut désigner :
 , une filiale de fabrication de l'entreprise automobile multinationale Honda, basée au Royaume-Uni.

Autres 
 Hum, une interjection qui marque le doute, la réticence, l'impatience 
 Hum, un terme de géomorphologie qui désigne un relief caractéristique des régions karstiques
 Hum, un phénomène sonore d'origine inconnue
 Hum, un groupe de rock alernatif américain